Фу́нкция Э́йри — частное решение дифференциального уравнения

 

называемого уравнением Эйри (впервые рассмотрено и исследовано в 1838 году британским астрономом Джорджем Бидделем Эйри). Это — простейшее дифференциальное уравнение, имеющее на действительной оси точку, в которой вид решения меняется с колеблющегося на экспоненциальный.

Обычно термин «функция Эйри» применяется к двум специальным функциям — функции Эйри 1-го рода  (которая при  имеет колебательное поведение с постепенным уменьшением амплитуды колебаний, а при  монотонно убывает по экспоненциальному закону) и функции Эйри 2-го рода  (которая при  также колеблется с постепенным уменьшением амплитуды колебаний, а при  монотонно растёт по экспоненциальному закону); остальные частные решения уравнения Эйри представимы как линейные комбинации двух данных функций. Обозначение  для первой из этих функций предложил в 1928 году Гарольд Джеффрис, использовавший первые две буквы фамилии Эйри (). В 1946 году  добавил обозначение  для функции Эйри 2-го рода, также ставшее стандартным.

В. А. Фок предложил для обозначения функций  и  символы U и V соответственно.

Функция Эйри является решением уравнения Шрёдингера для частицы в треугольной потенциальной яме.

Определение 
Для действительных  функция Эйри 1-го рода определяется следующим несобственным интегралом:
 

Выполняя дифференцирование под знаком интеграла, убеждаемся, что полученная функция действительно удовлетворяет уравнению Эйри
 

Другим линейно независимым частным решением данного уравнения является функция Эйри 2-го рода  у которой при  колебания имеют ту же амплитуду, что и у  но отличаются по фазе на . Для действительных  функция Эйри 2-го рода выражается интегралом:

Для комплексных  функция Эйри  определяется следующим образом:

 

где контур  представлен на рисунке. Контуры  и  также дают решение уравнения Эйри. Несмотря на то, что существуют три контура интегрирования, линейно независимых решений уравнения Эйри остается по-прежнему два, так как сумма интегралов по этим трём контурам равна нулю.

Функция  при произвольном комплексном  связана с функцией Эйри 1-го рода соотношением:

Свойства 
В точке  функции  и  и их первые производные имеют такие значения:
 
где  — гамма-функция. Отсюда следует, что при  вронскиан функций  и  равен .

При положительных   — положительная выпуклая функция, убывающая экспоненциально к 0, а  — положительная выпуклая функция, возрастающая экспоненциально. При отрицательных   и  колеблются вокруг нуля с возрастающей частотой и убывающей амплитудой. Это подтверждается асимптотическими выражениями для функций Эйри.

Асимптотические выражения 
При  стремящемся к :

Комплексный аргумент 
Функция Эйри может быть продолжена на комплексную плоскость по формуле

 

где интеграл берётся по контуру  начинающемуся в точке на бесконечности с аргументом  и заканчивающимся в точке на бесконечности с аргументом . Можно пойти с другой стороны, используя дифференциальное уравнение  для продолжения  и  до целых функций на комплексной плоскости.

Асимптотическая формула для  остаётся в силе на комплексной плоскости, если брать главное значение  и  не лежит на отрицательной действительной полуоси. Формула для  верна, если  лежит в секторе   для некоторого положительного . Формулы для  и  верны, если  лежит в секторе .

Из асимптотического поведения функций Эйри 1-го и 2-го рода следует, что они обе имеют бесконечно много нулей на отрицательной вещественной полуоси. У функции  на комплексной плоскости нет других нулей, а функция  имеет бесконечно много нулей в секторе .

Связь с другими специальными функциями 
Для положительных значений аргумента функции Эйри связаны с модифицированными функциями Бесселя:
 
где  и  — решения уравнения .

Для отрицательных значений аргумента функции Эйри связаны с функциями Бесселя:
 
где  — решения уравнения .

Функции Скорера являются решениями уравнения  Они также могут быть выражены через функции Эйри:

См. также 
 Луч Эйри

Примечания

Литература 
 
 
  — P. 379—402.
   (See § 10.4).
  — P. 392—434.

Ссылки 
 
 Chapter AI: Airy and related functions in the Digital library of mathematical functions.

Специальные функции
Дифференциальные уравнения